NR, Nr eller nr kan stå för:

 nr – förkortning för Nummer
 NR – landskod enligt ISO 3166-1 för landet Nauru
 .nr – toppdomän för Nauru
 nr – språkkod enligt ISO 639-1 för ett av Sydafrikas elva officiella språk, se Sydndebele